Collesanto ima više značenja:
 Collesanto, Macerata
 Collesanto, Perugia